Bupleurum angustifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Bupleurum angustifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
angustifolium